

SA 

  SAA – Shively Field (Saratoga), WY, États-Unis
 SAB – Saba, Antilles néerlandaises,
  SAC – Sacramento Executive Airport, CA, États-Unis
  SAD – Safford Municipal Airport, AZ, États-Unis
 SAE – Sangir, Indonésie
  SAF – Santa Fe County Municipal Airport, NM, États-Unis
  SAG – Sagwon Airport, AK, États-Unis
 SAH – Aéroport international El Rahaba (Sana'a), Yémen
 SAI – Saint-Marin, Saint-Marin
 SAJ – Sirajganj, Bangladesh
 SAK – Aéroport de Sauðárkrókur, Islande
 SAL – Aéroport international de San Salvador (Cuscatlan), Salvador
 SAM – Salamo, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  SAN – San Diego (Lindbergh Field), CA, États-Unis
 SAO – São Paulo (Metropolitan Area), SP, Brésil
 SAP – Aéroport international Ramón-Villeda-Morales (San Pedro Sula), Honduras
 SAQ – San Andros (Nichols Town), Bahamas
  SAR – Hunter Field, Sparta, IL, États-Unis
  SAS – Salton City (Sea Airport), CA, États-Unis
  SAT – San Antonio International Airport, TX, États-Unis
 SAU – Sawu, Indonésie
  SAV – Aéroport international de Savannah/Hilton Head, GA, États-Unis
 SAW – Aéroport international Sabiha-Gökçen d'Istanbul, Turquie
 SAX – Sambu, Panama
 SAY – Sienne, Italie
 SAZ – Sasstown, Liberia

SB 

  SBA – Santa Barbara Municipal Airport, CA, États-Unis
 SBB – Santa Barbara, Venezuela
 SBC – Sibasa, Province du Limpopo, Afrique du Sud
  SBD – San Bernardino Int'l Airport, CA, États-Unis
 SBE – Saubi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SBF – Sardeh Band, Province de Ghazni, Afghanistan
 SBG – Maimun Saleh, Sabang, indonésie
 SBH – Saint Barthelemy, Guadeloupe
 SBI – Koundara, Guinea
 SBJ – Sao Mateus, ES, Brésil
 SBK – Saint Brieuc - Armor, France
 SBL – Santa Ana, Bolivie
  SBM – Sheboygan County Memorial Airport, WI, États-Unis
  SBN – South Bend, IN, États-Unis
  SBO – Salina (Gunnison Airport), UT, États-Unis
  SBP – San Luis Obispo County Airport, CA, États-Unis
 SBQ – Sibi, Pakistan
  SBR – Saibai Island, Queensland, Australie
 SBS – Steamboat Springs, CO, États-Unis
  SBT – San Bernardino (County Heliport), CA, États-Unis
 SBU – Springbok, Afrique du Sud
 SBV – Sabah, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SBW – Aéroport de Sibu, Sarawak, Malaisie
 SBX – Shelby Airport, MT, États-Unis
  SBY – Salisbury (Wicomico County), MD, États-Unis
 SBZ – Sibiu, Roumanie

SC 

 SCA – Santa Catalina, Colombie
  SCB – Scribner State Airport, NE, États-Unis
  SCC – Prudhoe Bay (Deadhorse Airport), AK, États-Unis
 SCD – Sulaco, Honduras
  SCE – State College, PA, États-Unis
  SCF – Scottsdale Airport, AZ, États-Unis
  SCG – Spring Creek, Queensland, Australie
  SCH – Schenectady County Airport, NY, États-Unis
 SCI – San Cristobal, Venezuela
  SCJ – Smith Cove, AK, États-Unis
  SCK – Stockton Metropolitan Airport, CA, États-Unis
 SCL – Santiago de Chili (Arturo Merino Benitez), Chili
  SCM – Scammon Bay Airport, AK, États-Unis
  SCN – Saarbrucken (Ensheim), Allemagne
 SCO – Aqtan (Shevchenko), Mangghystan, Kazakhstan
 SCP – Saint-Crépin (Hautes-Alpes), France
 SCQ – Santiago de Compostela (Santiago), Espagne
SCR – Aéroport des montagnes de Scandinavie, Sälen, Suède
 SCS – Lerwick (Scatsa), Shetland Islands, Royaume-Uni
 SCT – Socotra, Yémen
 SCU – Santiago (Antonio Maceo), Cuba
 SCV – Suceava, Roumanie
 SCW – Syktyvkar, Komi, Russie
 SCX – Salina Cruz, Mexique
 SCY – Aéroport de San Cristóbal, Équateur
 SCZ – Santa Cruz, Îles Salomon

SD 

 SDA – Bagdad Saddam International, Irak
 SDB – Base aérienne de Langebaanweg, Afrique du Sud
 SDC – Sandcreek, Guyana
 SDD – Lubango (Sa da Bandeira), Angola
 SDE – Santiago del Estero, Argentine
  SDF – Louisville (Standiford Field), KY, États-Unis
 SDG – Sanandaj, Iran
 SDH – Santa Rosa de Copan, Honduras
 SDI – Saidor, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SDJ – Sendai, Honshu, Japon
 SDK – Sandakan, Sabah, Malaisie
 SDL – Sundsvall (Härnösand), Suède
  SDM – San Diego (Brown Field Municipal), CA, États-Unis
 SDN – Sandane (Anda), Norvège
 SDO – Ryotsu, Sado Island, Japon
  SDP – Sand Point Airport, AK, États-Unis
 SDQ – Aéroport international Las Américas, République dominicaine
 SDR – Santander, Espagne
 SDS – Sado Shima, Japon
 SDT – Saidu Sharif, Pakistan
 SDU – Rio de Janeiro (Santos Dumont), RJ, Brésil
 SDV – Aéroport de Sde Dov, Tel Aviv, Israël
 SDW – Sandwip, Bangladesh
  SDX – Sedona Airport, AZ, États-Unis
  SDY – Sidney-Richland Municipal Airport, MT, États-Unis
 SDZ – Shetland Islands, Acotland, Royaume-Uni

SE 

  SEA – Seattle-Tacoma International Airport, WA, États-Unis
 SEB – Sebha, Libye
 SEC – Serre Chevalier, France
 SED – Sedom, Israël
  SEE – San Diego (Gillespie Field), CA, États-Unis
  SEF – Sebring Regional Airport, FL, États-Unis
  SEG – Selinsgrove (Penn Valley Airport), PA, États-Unis
 SEH – Senggeh, Indonésie
 SEI – Senhor do Bonfim, BA, Brésil
 SEK – Ksar Es Souk, Maroc
 SEL – Seoul (Kimpo), Corée du Sud
  SEM – Craig Field, Selma, comté de Dallas, Alabama, États-Unis
 SEN – Southend, Essex, England, Royaume-Uni
 SEO – Seguela, Côte d’Ivoire
  SEP – Stephenville (Clark Field), TX, États-Unis
 SEQ – Sungal Pakning, Indonésie
  SER – Seymour (Freeman Municipal Airport), IN, États-Unis
  SES – Selma (Craig Field), AL, États-Unis
 SET – San Esteban, Honduras
 SEU – Seronera, Tanzanie
 SEW – Siwa, Égypte
  SEX – Sembach, Allemagne
 SEY – Selibaby, Mauritanie
 SEZ – Mahe (Seychelles Int'l Airport), Seychelles

SF 
 SFA – Aéroport international de Sfax-Thyna, Tunisie
  SFB – Sanford (Central Florida), FL, États-Unis
 SFC – Aérodrome de Saint-François, Guadeloupe
 SFD – San Fernando de Apu, Venezuela
 SFE – San Fernando, Philippines
  SFF – Spokane (Felts Field), WA, États-Unis
 SFH – San Felipe, Mexique
 SFI – Safi, Maroc
 SFJ – Aéroport international de Kangerlussuaq, Groenland
 SFK – Satipo, Pérou
 SFL – Sao Felipe, Cap-Vert
  SFM – Sanford Municipal Airport, ME, États-Unis
 SFN – Santa Fe (Sauce Viejo), Argentine
  SFO – San Francisco International Airport, CA, États-Unis
  SFP – Surfers Paradise, Queensland, Australie
 SFQ – San Francisquito, Mexique
  SFR – San Fernando, CA, États-Unis
 SFS – Saposoa, Pérou
 SFT – Skelleftea, Suède
 SFU – Safia, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SFV – Santa Fe do Sul, Brésil
 SFW – Santa Fe, Panama
 SFX – San Felix, Venezuela
  SFY – Springfield, MA, États-Unis
  SFZ – Pawtucket/Smithfield, RI, États-Unis

SG 

 SGA – Aérodrome de Sheghnan, Afghanistan
 SGB – Singaua, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SGC – Surgut, Tyumen, Russie
 SGD – Sonderborg, Danemark
  SGE – Siegen, Westphalie, Allemagne
  SGF – Springfield Regional Airport, MO, États-Unis
 SGG – Simanggang, Malaisie
  SGH – Springfield-Beckley Municipal Airport, OH, États-Unis
 SGI – Sargodha, Pakistan
 SGJ – Sagarai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SGK – Sangapi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SGL – Manila, Philippines
 SGM – San Ignacio, Mexique
 SGN – Ho Chi Minh Ville (Tân Sơn Nhất), Viêt Nam
  SGO – St. George, Queensland, Australie
  SGP – Shay Gap, Western Australia, Australie
 SGQ – Sanggata, Indonésie
  SGR – Sugar Land (Hull Field), TX, États-Unis
 SGS – Sanga Sanga, Philippines
  SGT – Stuttgart Municipal Airport, AR, États-Unis
  SGU – St. George Municipal Airport, UT, États-Unis
 SGV – Sierra Grande, Argentine
  SGW – Saginaw (Harry W. Browne Airport), MI, États-Unis
 SGX – Songea, Tanzanie
  SGY – Skagway Airport, AK, États-Unis
 SGZ – Songkhla, Thailand

SH 

 SHA – Aéroport international de Shanghai Hongqiao, République populaire de Chine
 SHB – Nakashibetsu, Japon
 SHC – Indaselassie, Éthiopie
 SHD – Staunto (Shenandoah Valley)n, VA, États-Unis
 SHE – Shenyang, Chine
 SHF – Shanhaiguan, Chine
 SHG – Shungnak Airport, AK, États-Unis
 SHH – Shishmaref Airport, AK, États-Unis
 SHI – Shimojishima, Japon
 SHJ – Sharjah International Airport, Émirats arabes unis
 SHK – Sehonghong, Lesotho
 SHL – Shillong, Inde
 SHM – Nanki Shirahama, Japon
 SHN – Shelton (Sanderson Field), WA, États-Unis
 SHO – Sikhuphe, Swaziland
 SHP – Qinhuangdao, Chine
 SHQ – Southport (Brunswick County), NC, États-Unis
 SHR – Aéroport du comté de Sheridan, Wyoming, États-Unis
 SHS – Shashi, Chine
  SHT – Shepparton, Victoria, Australie
  SHU – Smith Point, Northern Territory, Australie
 SHV – Shreveport Regional Airport, LA, États-Unis
 SHW – Sharurah, Arabie saoudite
 SHX – Shageluk Airport, AK, États-Unis
 SHY – Shinyanga, Tanzanie
 SHZ – Seshutes, Lesotho

SI 

 SIA – Xian (Xiguan Airport), Chine
 SIB – Sibiti, République du Congo
 SIC – Sinop (Army Air Field), Turquie
 SID – Sal (Amilcar Cabral), Cap-Vert
 SIE – Sines, Portugal
 SIF – Simra, Népal
 SIG – San Juan (Ferdinando Luis Ribas), Porto Rico
 SIH – Silgadi Doti, Népal
 SII – Sidi Ifni, Maroc
 SIJ – Aéroport de Siglufjörður, Islande
 SIK – Sikeston (Municipal Airport), MO, États-Unis
 SIL – Sila, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SIM – Simbai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SIN – Changi International Airport, Singapour
  SIO – Smithton, Tasmania, Australie
 SIP – Simferopol, Adygea, Ukraine
 SIQ – Singkep (Dabo Airport), Indonésie
 SIR – Sion (Sitten), Suisse
 SIS – Sishen, Afrique du Sud
 SIT – Sitka Airport, AK, États-Unis
 SIU – Siuna, Nicaragua
 SIV – Sullivan County Airport, IN, États-Unis
 SIW – Sibisa, Indonésie
  SIX – Singleton, New South Wales, Australie
 SIY – Montague (Siskiyou County Airport), CA, États-Unis
 SIZ – Sissano, Papouasie-Nouvelle-Guinée

SJ 

 SJA – San Juan, Pérou
 SJB – San Joaquin, Bolivie
 SJC – Aéroport international de San José, CA, États-Unis
 SJD – Los Cabos (San Jose del Cabo), Mexique
 SJE – San Jose del Guaviaro, Colombie
 SJF – Cruz Bay, St. John, U.S. Virgin Islands
 SJG – San Pedro Jagua, Colombie
 SJH – San Juan del Cesar, Colombie
 SJI – San Jose, Philippines
 SJJ – Aéroport international de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 SJK – Sao Jose dos Lampos, SP, Brésil
 SJL – Sao Gabriel, Brésil
 SJM – San Juan de la Mar, Dominican Republic
 SJN – St. Johns (Industrial Air Park), AZ, États-Unis
 SJO – Aéroport international Juan Santamaría de San José, Costa Rica
 SJP – Sao Jose do Rio Preto, SP, Brésil
 SJQ – Sesheke, Zambie
 SJR – San Juan de Uraba, Colombie
 SJS – San Jose, Bolivie
 SJT – San Angelo (Mathis Field), TX, États-Unis
 SJU – San Juan (Luis Munoz Marin), Puerto Rico
 SJV – San Javier, Bolivie
 SJW – Shijiazhuang, Chine
 SJX – Sartaneja, Belize
 SJY – Seinajoki, Finlande
 SJZ – Sao Jorge, Azores, Portugal

SK 

 SKA – Spokane (Fairchild Air Force Base), WA, États-Unis
 SKB – Basseterre (Golden Rock), St. Kitts and Nevis
 SKC – Suki, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SKD – Samarkand, Ouzbékistan
 SKE – Skien (Geiteryggen), Norvège
 SKF – San Antonio (Kelly Air Force Base), TX, États-Unis
 SKG – Thessaloniki (Mikra), Grèce
 SKH – Sirkhet, Népal
 SKI – Skikda, Algérie
 SKJ – Sitkinak, AK, États-Unis
 SKK – Shaktoolik Airport, AK, États-Unis
 SKL – Isle of Skye, Royaume-Uni
 SKM – Skeldon, Guyana
 SKN – Stokmarknes (Skagen), Norvège
 SKO – Sokoto, Nigeria
 SKP – Skopje, Macedonia
 SKQ – Sekakes, Lesotho
 SKR – Shakiso, Éthiopie
 SKS – Skrydstrup (Vogens), Danemark
 SKT – Sialkot, Pakistan
 SKU – Skiros, Grèce
 SKV – Santa Katarina, Égypte
 SKW – Skwentna Airport, AK, États-Unis
 SKX – Saransk, Mordvinia, Russie
 SKY – Griffing Sandusky Airport, OH, États-Unis
 SKZ – Sukkur, Pakistan

SL 

 SLA – Salta, Argentine
 SLB – Storm Lake Municipal Airport, IA, États-Unis
 SLC – Salt Lake City International Airport, UT, États-Unis
 SLD – Sliac, Slovakia
 SLE – Salem (McNary Field), OR, États-Unis
 SLF – Sulayel, Arabie saoudite
 SLG – Siloam Springs (Smith Field), AR, États-Unis
 SLH – Sola, Vanuatu
 SLI – Solwezi, Zambie
 SLJ – Chandler (Stellar Airpark), AZ, États-Unis
 SLK – Saranac Lake (Adirondack Airport), NY, États-Unis
 SLL – Salalah International, Oman
 SLM – Salamanca, Espagne
 SLN – Salina Municipal Airport, KS, États-Unis
 SLO – Salem-Leckrone Airport, IL, États-Unis
 SLP – San Luis Potosi, Mexique
 SLQ – Sleetmute Airport, AK, États-Unis
 SLR – Sulphur Springs Municipal Airport, TX, États-Unis
 SLS – Silistra, Bulgaria
 SLT – Salida (Harriet Alexander Field), CO, États-Unis
 SLU – Castries, Sainte-Lucie
 SL – Simla, Inde
 SLW – Saltillo (Plan de Guadelupe), Mexique
 SLX – Salt Cay, Turks & Caicos
 SLY – Sao Domingos, Guinea Bissau
 SLZ – Sao Luis, MA, Brésil

SM 

 SMA – Aéroport de Santa Maria, Açores, Portugal
 SMB – Cerro Sombrero, Chili
 SMC – Santa Maria, Colombie
 SMD – Smith Field, Fort Wayne, Indiana, États-Unis
 SME – Somerset (Pulaski County), KY, États-Unis
 SMF – Sacramento Metropolitan Airport, CA, États-Unis
 SMG – Santa Maria, Pérou
 SMH – Sapmanga, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SMI – Samos, Samos Island, Grèce
 SMJ – Sim, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SMK – St. Michael Airport, AK, États-Unis
 SML – Stella Maris, Long, Bahamas
 SMM – Semporna, Sabah, Malaisie
 SMN – Salmon (Lehmi County Airport), ID, États-Unis
 SMO – Santa Monica Municipal Airport, CA, États-Unis
 SMP – Stockholm, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SMQ – Sampit, Borneo, Indonésie
 SMR – Santa Marta, aéroport international Simón-Bolívar, Colombie
 SMS – Sainte-Marie, Madagascar
 SMT – Sun Moon Lake, Taïwan
 SMU – Sheep Mountain Airport, AK, États-Unis
 SMV – Samedan/Saint-Moritz, Suisse
 SMW – Smara, Maroc
 SMX – Santa Maria Public Airport, CA, États-Unis
 SMY – Simenti, Sénégal
 SMZ – Stoelmanseiland, Suriname

SN 

 SNA – Santa Ana (Orange County), CA, États-Unis
  SNB – Snake Bay, Northern Territory, Australie
 SNC – Salinas (General Ulpiano Paez), Équateur
 SND – Seno, Laos
 SNE – Sao Nicolau, Sao Nicolau, Cap-Vert
 SNF – San Felipe, Venezuela
 SNG – San Ignacio de VLS, Bolivie
  SNH – Stanthorpe, Queensland, Australie
 SNI – Sinoe, Liberia
 SNJ – San Julian, Cuba
 SNK – Snyder (Winston Field), TX, États-Unis
 SNL – Shawnee Municipal Airport, OK, États-Unis
 SNM – San Ignacio de Moxos, Bolivie
 SNN – Shannon (Limerick), Irlande
 SNO – Sakon Nakhon, Thaïlande
 SNP – île Saint-Paul, îles Pribilof, Alaska, États-Unis
 SNQ – San Quintin, Mexique
 SNR – Saint-Nazaire (Montoir), France
 SNS – Salinas Municipal Airport, CA, États-Unis
 SNT – Sabana de Torres, Colombie
 SNU – Santa Clara, Cuba
 SNV – Santa Elena, Guatemala
 SNW – Sandoway, Birmanie
 SNX – Sabana de La Mar, République dominicaine
 SNY – Sidney Municipal Airport, NE, États-Unis
 SNZ – Santa Cruz, Brésil

SO 

 SOA – Soc Trang, Viêt Nam
 SOB – Hévíz-Balaton, Hongrie
 SOC – Solo City (Adisumarmo), Indonésie
 SOD – Sorocaba, Brésil
 SOE – Souanké, République du Congo
 SOF – Aéroport international de Sofia (Vrajdebna), Bulgarie
 SOG – Sogndal (Haukasen), Norvège
 SOH – Solita, Venezuela
  SOI – South Molle Island, Queensland, Australie
 SOJ – Sorkjosen, Norvège
 SOK – Semongkong, Lesotho
 SOL – Solomon State Field, AK, États-Unis
 SOM – San Tome, Venezuela
 SON – Espirito Santo (Pekoa), Vanuatu
 SOO – Soderhamn, Suède
 SOP – Southern Pines (Moore County), NC, États-Unis
 SOQ – Sorong (Jefman), Indonésie
 SOR – Al Thaurah, Syrie
 SOT – Sodankyla, Finlande
 SOU – Southampton (Eastleigh), Angleterre, Royaume-Uni
 SOV – Seldovia, Alaska, États-Unis
 SOW – Show Low, Arizona, États-Unis
 SOX – Sogamoso, Colombie
 SOY – Stronsay, Royaume-Uni
 SOZ – Base aérienne de Solenzara, France

SP 

 SPA – Spartanburg (Downtown Airport), SC, États-Unis
 SPB – Charlotte-Amélie, Saint Thomas, Îles Vierges des États-Unis
 SPC – Santa Cruz de la Palma, Espagne
 SPD – Aéroport Saidpur, Bangladesh
 SPE – Sepulot, Malaisie
 SPF – Spearfish (Black Hills Airport), SD, États-Unis
 SPG – St. Petersburg (Albert Whitted Airport), FL, États-Unis
 SPH – Sopu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SPI – Capital Airport, Springfield, Illinois, États-Unis
 SPJ – Sparta, Grèce
 SPK – Aéroport militaire de Chitose (servant anciennement d'aéroport civil de Sapporo), Japon
 SPL – Amsterdam-Schiphol, Pays-Bas
  SPM – Spangdahlem Air Base, Allemagne
 SPN – Saipan International Airport, Îles Mariannes
 SPP – Menongue, Angola
 SPQ – San Pedro (Catalina Island), CA, États-Unis
 SPR – San Pedro (Ambregris Caye), Belize
 SPS – Wichita Falls (Sheppard AFB), TX, États-Unis
 SPT – Sipitang, Malaisie
 SPU – Aéroport de Split, Croatie
 SPW – Spencer Municipal Airport, IA, États-Unis
 SPX – Houston (Spaceland), TX, États-Unis
 SPY – San Pedro, Côte d’Ivoire
 SPZ – Springdale Municipal Airport, AR, États-Unis

SQ 

 SQA – Santa Inez, CA, États-Unis
 SQB – Santa Ana, Colombie
  SQC – Southern Cross, Western Australia, Australie
 SQD – Santa Lucia, Pérou
 SQE – San Luis de Palenque, Colombie
 SQF – Solano, Venezuela
 SQG – Sintang, Borneo, Indonésie
 SQH – Shin Chu, Taïwan
 SQI – Sterling/Rock Falls (Whiteside County), IL, États-Unis
 SQJ – Shehdi, Éthiopie
 SQL – San Carlos Airport, CA, États-Unis
 SQM – Sao Miguel de Aragao, Brésil
 SQN – Sanana, Indonésie
 SQO – Storuman, Suède
  SQP – Starcke, Queensland, Australie
 SQR – Soroako, Indonésie
 SQV – Sequim (Grand View Int'l Airport), WA, États-Unis
 SQZ – Scampton (RAF Station), England, Royaume-Uni

SR 

 SRA – Santa Rosa, RS, Brésil
 SRB – Santa Rosa, Bolivie
 SRC – Searcy Municipal Airport, AR, États-Unis
 SRD – San Ramon, Bolivie
 SRE – Juana Azurduy de Padilla, Sucre, Bolivie
 SRG – Semarang (Achmadyani), Indonésie
 SRH – Sarh, Tchad
 SRI – Samarinda, Indonésie
 SRJ – San Borja, Bolivie
 SRK – Sierra Leone, Sierra Leone
 SRL – Santa Rosalia, Mexique
  SRM – Sandringham, Queensland, Australie
  SRN – Strahan, Tasmania, Australie
 SRO – Santana Ramos, Colombie
 SRP – Stord (Sorstukken), Norvège
 SRQ – Sarasota-Bradenton Airport, FL, États-Unis
  SRR – Stradbroke Island, Queensland, Australie
 SRS – San Marcos, Colombie
 SRT – Soroti, Uganda
 SRU – Santa Cruz, CA, États-Unis
 SRV – Stony River, Alaska, États-Unis
 SRW – Salisbury (Rowan County Airport), NC, États-Unis
 SRX – Sert, Libye
 SRY – Sary, Iran
 SRZ – Santa Cruz (El Trompillo), Bolivie

SS 

 SSA – Salvador (Dois de Julho), BA, Brésil
 SSB – Christiansted, île Sainte-Croix, Îles Vierges américaines
 SSC – Sumter (Shaw Air Force Base), SC, États-Unis
 SSD – San Felipe, Colombie
 SSE – Sholapur, Inde
 SSF – San Antonio (Stinson Municipal Airport), TX, États-Unis
 SSG – Malabo, Guinée équatoriale
 SSH – Sharm El Sheikh (Ras Nasrani), Égypte
 SSI – Brunswick (Malcolm McKinnon Airport), GA, États-Unis
 SSJ – Sandnessjoen (Stokka), Norvège
  SSK – Sturt Creek, Western Australia, Australie
 SSL – Santa Rosalia, Venezuela
 SSM – Sault Ste. Marie (Sanderson Field), MI, États-Unis
 SSN – Seoul (Air Base), Corée du Sud
 SSO – Sao Lourenco, Brésil
  SSP – Silver Plains, Queensland, Australie
  SSQ – La Sarre Aerodrome, QC, Canada
 SSR – Sara, Vanuatu
 SSS – Siassi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SST – Santa Teresita, Argentine
 SSU – White Sulphur Springs, WV, États-Unis
 SSW – Stuart Island Airpark, WA, États-Unis
 SSX – , Afrique du Sud
 SSY – M'banza République du Congo, Angola
 SSZ – Santos, SP, Brésil

ST 

 STA – Stauning, Danemark
 STB – Santa Barbara, Venezuela
 STC – St. Cloud Municipal Airport, MN, États-Unis
 STD – Santo Domingo, Venezuela
 STE – Stevens Point Municipal Airport, WI, États-Unis
  STF – Stephen Island, Queensland, Australie
 STG – St. George Island, AK, États-Unis
 STH – Strathmore (Eckert Field), CA, États-Unis
 STI – Santiago - Cibao airport, République dominicaine
 STJ – St. Joseph (Rosecrans), MO, États-Unis
 STK – Sterling (Crosson Field), CO, États-Unis
 STL – Aéroport international de Lambert-Saint Louis, MO, États-Unis
 STM – Santarem, PA, Brésil
 STN – London (Stansted), Royaume-Uni
 STO – Stockholm (Metropolitan Area), Suède
 STP – St. Paul (Holman Field), MN, États-Unis
 STQ – St. Marys Municipal Airport, PA, États-Unis
  STR – Stuttgart (Echterdingen), Allemagne
 STS – Santa Rosa (Sonoma County), CA, États-Unis
 STT – Aéroport international Cyril E. King, St. Thomas, U.S. Virgin Islands
 STU – Santa Cruz, Belize
 STV – Surat, Inde
 STW – Stavropol, Russie
 STX – Christiansted, St. Croix, U.S. Virgin Islands
 STY – Aeropuerto Departamental de Salto, Uruguay
 STZ – Santa Terezinha, Brésil

SU 

 SUA – Stuart (Witham Field), FL, États-Unis
 SUB – Surabaya international, Indonésie
 SUC – Sundance (Schloredt Airport), WY, États-Unis
 SUD – Stroud Municipal Airport, OK, États-Unis
 SUE – Sturgeon Bay (Door County), WI, États-Unis
 SUF – Aéroport de Lamezia Terme, Italie
 SUG – Surigao, Philippines
 SUH – Sur, Oman
 SUI – Aéroport de Soukhoumi-Dranda, Abkhazia, Georgia
 SUJ – Satu Mare, Roumanie
 SUK – Samcheok, Corée du Sud
 SUL – Sui, Pakistan
 SUM – Sumter Municipal Airport, SC États-Unis
 SUN – Hailey, Sun Valley, Idaho, États-Unis
 SUO – Sun River, Royaume-Uni
 SUP – Sumenep, Indonésie
 SUQ – Sucua, Équateur
  SUR – Summer Beaver, Canada
 SUS – St. Louis (Spirit of St. Louis Airport), MO, États-Unis
 SUT – Sumbawanga, Tanzanie
 SUU – Fairfield (Travis Air Force Base), CA, États-Unis
 SUV – Suva (Nausori International), Fidji
 SUW – Superior (Richard I. Bong Airport), WI, États-Unis
 SUX – Aéroport de Sioux City (Sioux Gateway Airport), IA, États-Unis
 SUY – Sudureyri, Islande
 SUZ – Suria, Papouasie-Nouvelle-Guinée

SV 

 SVA – Savoonga Airport, AK, États-Unis
 SVB – Sambava, Madagascar
 SVC – Silver City (Grant County Airport), NM, États-Unis
 SVD – Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
 SVE – Susanville Municipal Airport, CA, États-Unis
 SVF – Save, Benin
 SVG – Stavanger (Sola), Norvège
 SVH – Statesville Municipal Airport, NC, États-Unis
 SVI – San Vicente del Caguan, Colombie
 SVJ – Svolvaer (Helle), Norvège
 SVK – Silver Creek, Belize
 SVL – Savonlinna, Finlande
  SVM – St. Paul's Mission, Queensland, Australie
 SVN – Savannah (Hunter Army Air Field), GA, États-Unis
 SVO – Moscou Cheremetievo 2, Russie
 SVP – Kuito, Angola
 SVQ – Séville (San Pablo), Espagne
 SVR – Svay Rieng, Cambodge
 SVS – Stevens Village Airport, AK, États-Unis
 SVT – Staverton, England, Royaume-Uni
 SVU – Savusavu, Fidji
 SVV – San Salvador, Venezuela
 SVW – Sparrevohn LRRS, AK, États-Unis
 SVX – Ekaterinburg, Sverdlovsk, Russie
 SVY – Savo, Îles Salomon
 SVZ – San Antonio, Venezuela

SW 

 SWA – Shantou, Chine
  SWB – Shaw River, Western Australia, Australie
  SWC – Stawell, Victoria, Australie
 SWD – Seward Airport, AK, États-Unis
 SWE – Siwea, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SWF – Newburgh (Stewart Int'l Airport), NY, États-Unis
 SWG – Statwag, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  SWH – Swan Hill, Victoria, Australie
 SWI – Swindon, Royaume-Uni
 SWJ – South West Bay, Vanuatu
 SWK – Milano (Segrate), Italie
 SWL – Spanish Wells, Bahamas
 SWM – Suia-Missu, MT, Brésil
 SWN – Sahiwal, Pakistan
 SWO – Stillwater Municipal Airport, OK, États-Unis
 SWP – Swakopmund, Namibia
 SWQ – Sumbawa Besar, Sumbawa, Indonésie
 SWS – Swansea, Wales, Royaume-Uni
 SWT – Strejevoï, Russie
 SWU – Su Won City, Corée du Sud
 SWW – Sweetwater (Avenger Field), TX, États-Unis
 SWX – Shakawe, Botswana
 SWY – Sitiawan, Malaisie

SX 

 SXA – Sialum, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SXB – Strasbourg (Entzheim), France
 SXC – Avalon (Catalina Island), CA, États-Unis
 SXD – Sophia Antipolis (Heliport), France
  SXE – Sale (West Sale Airport), Victoria, Australie
  SXF – Berlin (Schoenefeld), Allemagne
 SXG – Senanga, Zambie
 SXH – Sehulea, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 SXI – Sirri Island, Iran
 SXK – Saumlaki, Indonésie
 SXL – Sligo, Irlande
 SXM – St. Maarten (Princess Juliana), Dutch Antilles
 SXN – Sao Jose do Xingu, Brésil
 SXO – Sao Felix Araguai, Brésil
 SXP – Sheldon Point Airport, AK, États-Unis
 SXQ – Soldotna Airport, AK, États-Unis
 SXR – Srinagar, Inde
 SXS – Sahabat 16, Malaisie
 SXT – Sungei Tiang, Malaisie
 SXU – Soddu, Éthiopie
 SXX – Sao Felix de Xingu, Brésil
 SXY – Sidney Municipal Airport, NY, États-Unis

SY 

 SYA – Shemya Island (Air Force Base), AK, États-Unis
 SYB – Seal Bay, AK, États-Unis
  SYD – Sydney - Kingsford Smith international airport, NSW, Australie
 SYE – Sadah, Yémen
 SYF – St. Francis (Cheyenne County), KS, États-Unis
 SYI – Shelbyville (Bomar Field), TN, États-Unis
 SYK – Stykkisholmur, Islande
 SYL – Camp Roberts (San Miguel), CA, États-Unis
 SYM – Simao, Chine
 SYN – Stanton Airfield, MN, États-Unis
 SYO – Shonai, Japon
 SYQ – Tobías Bolaños International Airport San José, Costa Rica
 SYR – Syracuse (Hancock Int'l Airport), NY, États-Unis
 SYT – Aéroport de Saint-Yan, France
  SYU – Sue Island, Queensland, Australie
 SYV – Sylvester Airport, GA, États-Unis
 SYX – Sanya, Chine
 SYY – Stornway, Royaume-Uni
 SYZ – Shiraz international airport, Iran

SZ 

 SZA – Soyo, Angola
 SZB – Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah, Selangor, Malaisie
 SZC – Santa Cruz, Costa Rica
 SZF – Aéroport de Samsun-Çarşamba, Turquie
 SZG – Aéroport Wolfgang-Amadeus-Mozart de Salzbourg, Autriche
 SZH – Senipah, Indonésie
 SZK – Skukuza, Afrique du Sud
 SZL – Knob Noster (Whiteman Air Force Base), MO, États-Unis
 SZN – Santa Barbara (Santa Cruz Island), CA, États-Unis
 SZP – Santa Paula Airport, CA, États-Unis
 SZQ – Saenz Pena, Argentine
 SZR – Stara Zagora, Bulgarie
 SZS – Stewart Island, Nouvelle-Zélande
 SZU – Segou, Mali
 SZV – Suzhou, Chine
 SZX – Aéroport international de Shenzhen Bao'an, Chine
 SZY – Selmer (Robert Sibley Airport), TN, États-Unis
 SZZ – Szczecin (Goleniów), Pologne

S